Akzeptor (Empfänger) steht für:
 in der Chemie:
 Protonenakzeptor
 Elektronenakzeptor
 Halbleiter#Donatoren und Akzeptoren, eine Störung in einem Halbleiter
 Akzeptor (Informatik), ein spezieller endlicher Automat
 Akzeptor (Pränatalmedizin), der größere Zwilling beim fetofetalen Transfusionssyndroms